«СКА-Лотто» — украинский футбольный клуб из Одессы. Основан в 1995 году под названием «Лотто» (Одесса). Выступал в Одесских городских и областных соревнованиях. Становилась чемпионом и обладателем Кубка Одесской области. В 1997 году команда прекратила своё существование уступив своё место в чемпионате Украины команде «Динамо-СКА».

Прежние названия 
 1995—1997: «Лотто-GCM»
 1997—1998: «СКА-Лотто»

Достижения 
 Чемпион области — 1997
 Обладатель Кубка области — 1997
 Серебряный призёр Второй лиги — 1997/98

Факты в чемпионатах Украины 
 Самые крупные победы — 5:1 («Фортуна» Шаргород) 4:0 («Горняк-Спорт» Комсомольск).
 Самое крупное поражение — 0:4 («Виктор» Запорожье).
 Больше всего игр — Вячеслав Ткачев (31).
 Лучший бомбардир — Вячеслав Терещенко — 15 мячей.

Бывшие игроки 
 Андрей Заворотнюк
 Игорь Стахов

Ссылки 
 Информация о клубе на сайте «Одесский футбол»

Футбольные клубы Одессы
Футбольные клубы Украины, прекратившие существование